La Bazoque ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 La Bazoque (Calvados), Département Calvados
 La Bazoque (Orne), Département Orne

Siehe auch:
 Bazoques, Gemeinde im Département Eure